В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Рід 7-6(3), 7-6(7).

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (півфінал)
 Трейсі Остін (переможниця)
 Керрі Рід (фінал)
 Івонн Гулагонг (півфінал)

 Регіна Маршикова (2-ге коло)
 Бетті Стеве (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер (2-ге коло)
 Міма Яушовець (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charleston Open